Der Murtenlauf – auf Französisch: Course Morat-Fribourg – ist ein jährlicher Volkslauf in der Schweiz, der seit 1933 ausgetragen wird. Die Distanz geht über 17,17 km in hügeligem Gelände von Murten nach Freiburg. Austragungsdatum ist jeweils der erste Sonntag im Oktober. Neben dem Lauf über die Volldistanz bestehen Kategorien mit Start in Courtepin (8,6 km).

Geschichte 
Der Murtenlauf gedenkt des Boten, welcher nach der Legende des Murtenläufers den Freiburgern den Ausgang der Schlacht bei Murten (1476) übermittelt hat. Er soll nach Verkündung der Siegesnachricht zusammengebrochen und kurz darauf gestorben sein. Die Erzählung ähnelt der Geschichte um die Schlacht bei Marathon.

Von 1933 bis 1976 betrug die Streckenlänge 16,4 km, von 1977 bis 1995 17,15 km.

Die Teilnahme war bis 1977 Männern vorbehalten. 1973 nahm Marijke Moser als erste Frau am Murtenlauf teil, nachdem sie sich unter einem Männernamen angemeldet hatte. Kurz vor dem Ziel hinderten sie Männer mit Gewalt am Weiterlaufen. Die Organisatoren kritisierten danach öffentlich ihren damaligen Mann, weil er seine Frau nicht im Griff habe. Das Publikum und die Medien unterstützten Moser jedoch, und ab 1977 konnten Frauen offiziell am Murtenlauf teilnehmen.

2016 gingen beide Siege beim Gedenklauf Murten-Freiburg erstmals nach 1998 wieder an Schweizer.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 51:19 min, Jonathan Wyatt (NZL), 2004
 Frauen: 58:51 min, Franziska Rochat-Moser (SUI), 1997

Siegerlisten 
Quelle für Ergebnisse vor 1997: ARRS

17,17 km

17,2 km

16,4 km

Entwicklung der Finisherzahlen

Literatur 
 Yves Jeannotat (Mitarbeiter: Serge Chammartin & Ernest Donzallaz):  Office du livre, Freiburg 1983
 Murten-Freiburg. Offizielles Buch des 50. Gedenklaufes. Vorwort von Pierre Dreyer, aus dem Franz. übersetzt von Nicolas Deiss. Office du livre, Freiburg 1983 (keine ISBN)

Weblinks 
 Murtenlauf (Amt für Kultur von Freiburg)
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Laufveranstaltung in der Schweiz
Sportveranstaltung in Freiburg im Üechtland
Murten